Parlamentsvalg i Holland 2017  blev afholdt 15. marts 2017, hvor der skulle vælges 150 medlemmer til Tweede Kamer, underhuset i det hollandske parlament Generalstaterne.

Foreløbige resultater og exit polls viste, at VVD havde mistet nogle pladser, men beholdt deres position som det største parti, mens deres koalitionspartner PvdA led et massivt tab ved valget og ikke formåede at vinde en eneste kommune for første gang i partiets historie. PVV fik moderat fremgang og nåede at blive næststørste parti. Samlet set med stemmer bredt fordelt mellem flere parter, er det sandsynligt, at der vil være behov for mindst fire partnere i en koalition for at få et parlamentarisk flertal.

Baggrund 
I årene 2002-2012 måtte hver kabinet fratræde inden udløb af sin fulde fire-årig periode, selv om kabinettet dannet efter valget i 2012 holdt hele fire-årsperioden. Ved valget 2012 kæmpede Arbejderpartiet (PvdA) og Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD) head-to-head om at indtage statsministerposten, idet begge var tæt på at samle nok pladser til at danne et absolut flertal. Nuværende premierminister Mark Rutte (VVD) dannede en koalitionsregering med PvdA og fortrængte Christen Democratisch Appèl (CDA) fra regeringen, mens Frihedspartiet (PVV) gik tilbage til opposition. Eftersom det anden Rutte-kabinet manglede et flertal i Senatet, har det hentet støtte fra Democraten 66 (D66), ChristenUnie (CU) og Staatkundig Gereformeerde Partij (SVP).

Valgordning 

Nederlandenes valgsystem blev indført i 1917. Det er en ekstrem variant af forholdstalsvalg. Valgordningen har ingen spærregrænse. Det er derfor nok med 0,67 % af stemmerne for at opnå én af de 150 pladser i Tweede Kamer.

Stemmerets- og valgbarhedsalderen er 18 år.

Vælgerne kan vælge en hvilken som helst kandidat på listen (præferencekandidat), men de fleste krydser ved den, som står øverst. Hele landet er én valgkreds, men er administrativt opdelt i 19 regioner. Opdelingen har ringe praktisk betydning, da partierne som oftest vælger den samme liste for samtlige regioner.

Valgresultat

Noter

Eksterne henvisninger 

Holland 2017
Politiske valg i Holland